Лядовка — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лядовка — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Лядовка — деревня в Воловском районе Тульской области.